Single numer jeden w roku 1972 (USA)
 Single numer jeden w roku 1972 (Japonia)

Zobacz też